La Victoria signifie littéralement « la victoire », en espagnol. C’est le nom de plusieurs divisions administratives, en Amérique du Sud et en Espagne.

Toponymie

Divisions administratives

En Colombie 
 Municipalité de La Victoria, dans le département d’Amazonas
 Municipalité de La Victoria, dans le département de Boyacá
 Municipalité de La Victoria, dans le département de Caldas
 Municipalité de La Victoria, dans le département de Valle del Cauca

Au Chili 

 Quartier () de , dans la ville de Santiago du Chili

En Espagne 
 La Victoria, municipalité de la province de Cordoue
 La Victoria de Acentejo, municipalité sur l’île de Tenerife, dans les îles Canaries
 Quartier La Victoria, dans la ville de León
 Quartier La Victoria, dans la ville de Malaga
 Quartier La Victoria, dans la ville de Valladolid
 Quartier La Victoria, dans la ville de Santa Cruz de Tenerife

Au Pérou 
 District de La Victoria,  dans la province de Lima
 District de La Victoria, dans la province de Chiclayo

En République dominicaine 
 La Victoria, district municipal de la province de Saint-Domingue

Au Venezuela 
 La Victoria : ville de l'État d'Aragua ;
 La Victoria : ville de l'État d'Apure ;
 La Victoria : localité de la paroisse civile de Panapana de la municipalité de Heres dans l'État de Bolívar ;
 La Victoria : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Valmore Rodríguez dans l'État de Zulia.

Édifices et structures

En Espagne 
 Stades de football :  et nouveau stade de la Victoire, du club Real Jaén

Site archéologique

Guatemala 
 La Victoria (Guatemala) : site préhistorique, sur la côte pacifique, près de la frontière mexicaine.

Voir aussi